Алексе́й Алёшин:
 Алёшин, Алексей Владиславович (род. 1959) — руководитель Ростехнадзора.
 Алёшин, Алексей Митрофанович (1926—2014) — токарь, Герой Социалистического Труда.